Patricia – variante in altre lingue del nome proprio di persona Patrizia
 Patricia – città ecuadoriana
 Patricia – canzone di Benny Davis
 Patricia – canzone di Pérez Prado e Bob Marcus
 Patricia – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
 Patricia "Patty" Myers – personaggio del videogioco Psychic Force 2012
 436 Patricia – asteroide